Угры:
 Угры — село в Городокском районе Львовской области Украины.
 Угры — название группы народов, относящихся к уральской языковой семье и говорящих на угорских языках, близких финским и самодийским языкам.

См. также 
 Угра (значения)